70-й чемпионат Италии прошёл в Сиене с 23 ноября по 4 декабря 2010 года.

 Категория: 10-я (средний рейтинг: 2486).

Таблица

Ссылки 
 
 70° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2010 год в шахматах
Ноябрь 2010 года
Декабрь 2010 года
Спорт в Италии в 2010 году
Спортивные соревнования в Тоскане
Спорт в Сиене